Jean Cabannes peut désigner :

 Jean Cabannes (1885-1959), physicien français ;
 Jean Cabannes (1925-2020), magistrat français.